По́ль Альбе́р (; 1827-1880) — французский писатель и педагог.

Поль Альбер родился в городе Тионвиль 14 декабря 1827 года.

С 1859 года профессор факультета в Пуатье, читал потом лекции по латинской литературе в парижской «École normale», сделался в 1878 году преемником Ломени в «Collège de France».

Поль Альбер скончался 21 июня 1880 года в столице Франции городе Париже.

Лекции, читанные им по приглашению министра Дюрюи для девиц в Сорбонне, собраны под заглавием: «La poésie, études sur les chef-d’oeuvres des poètes de tous les temps et de tous les pays» (1869) и «La prose, études sur les chef-d’oeuvres des prosateurs de tous les temps et de tous les pays» (1870).

Избранная библиография 

 Saint Jean Chrysostome considéré comme orateur populaire, thèse, 1858
 La Poésie. Leçons faites à la Sorbonne, pour l'enseignement secondaire des jeunes filles, 1868
 La Prose. Leçons faites à la Sorbonne, pour l'enseignement secondaire des jeunes filles, 1869
 Histoire de la littérature romaine, 2 vol., 1870-1871
 La Littérature française des origines à la fin du XVIe siècle, 1872
 La Littérature française au dix-septième siècle, 1873
 La Littérature française au dix-huitième siècle, 1874
 La Prose. Études sur les chefs-d'œuvre des prosateurs de tous les temps et de tous les pays, 1874
 La Poésie. Études sur les chefs-d'œuvre des poètes de tous les temps et de tous les pays, 1874
 Lettres de Jean-François Ducis, 1879
 Variétés morales et littéraires, 1879
 Oeuvres choisies de Diderot, 1879
 Poètes et Poésies, 1881
 La Littérature française au dix-neuvième siècle, 2 vol., 1882

Источники 
 
 Использованы материалы франкоязычного раздела Википедии.

Писатели по алфавиту
Писатели Франции XIX века
Педагоги по алфавиту
Педагоги Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез